Okręty US Navy o nazwie USS  "Dolphin":
 Pierwszy  był kutrem. W służbie w 1777.
 Drugi  był szkunerem. W służbie w latach 1821-35.
 Trzeci  był brygiem. W służbie, z przerwami, w latach 1836-60.
 Czwarty  był kanonierką. W służbie, z przerwami, w latach 1885-1921.
 Piąty  był statkiem rybackim. Marynarka oceniała go pod kątem przydatności do służby, ale nie przejęła go.
 Szósty  był okrętem patrolowym. W służbie w 1918.
 Siódmy  był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1932-45.
 Ósmy  był badawczym okrętem podwodnym. W służbie w latach 1968-2007.

Dolphin